Gargallo (Espanya), municipi de l'Aragó
 Gargallo (Itàlia), comuna italiana a la província de Novara a la regió del Piemont
 Josep Gargallo Guerrero (Cadis,1906-Vilanova i la Geltrú, 1975) 
 Pau Gargallo i Catalán (Maella, Matarranya, 1881 - Reus, Baix Camp, 1934), escultor
 José Enrique Gargallo Gil (Puebla de Arenoso, 1960), romanista